B440 ou B-440 peut faire référence à :
 B-440, un ancien sous-marin d'attaque conventionnel soviétique ;
 Bundesstraße 440, une route fédérale allemande reliant Rotenburg à Bad Fallingbostel.